Досо:

 Нігер
 Досо — регіон;
  — департамент;
 Дорсо — місто, центр однойменного департаменту;
 Досо — історична держава;

 Папуа Нова Гвінея:
 Досо — одна з папуаських мов.

 Японія
 Досо (лихварі) — середньовічні японські лихварі